Un Kunsthaus, littéralement maison des arts est le nom en allemand pour désigner un musée d'art ou un .

Ce terme est utilisé dans les pays germanophones :
 Le Kunsthaus Bregenz en Autriche
 Le Kunsthaus Graz en Autriche
 Le Kunsthaus de Zurich en Suisse

Voir aussi